Forbes är ett skotskt efternamn.

Personer med efternamnet Forbes
 Alexander Forbes, 10:e lord Forbes (död 1672), skotsk krigare, delvis i svensk tjänst
 Archibald Forbes (1838–1900), brittisk journalist
 Arthur Forbes, flera personer
 Arthur Forbes, 1:e baronet (ödd 1632), skotsk krigare
 Arthur Forbes, 1:e earl av Granard (1623–1696), irländsk  krigare
 Arvid Forbus (Forbes) (1598–1665), svensk friherre och rigsråd
 B.C. Forbes (1880–1954), utgivare av tidskriften Forbes
 Bryan Forbes (1926–2013) brittisk filmregissör, skådespelare ochförfattare
 Cathy Johnston-Forbes (född 1963), golfspelare
 Colin Forbes, pseudonym för Raymond Harold Sawkins (1928–2006), brittisk thrilldförfattare
 David Forbes (1828–1876), brittisk geolog, mineralog och kemist
 David Forbes (seglare) (född 1934), australisk seglare
 Edward Forbes (1815–1854), brittisk botanist och gelog
 Elliott Forbes-Robinson (född 1943), amerikansk racerförare
 George Forbes, 3:e earl av Granard (1685–1765), irländsk krigare
 Henry Ogg Forbes (1851–1932), brittisk naturforskare och upptäcktsresande
 Jake Forbes (1897–1985), kanadensisk ishockeymålvakt
 James Forbes (1952–2022), amerikansk basketspelare
 James David Forbes (1809–1868), skotsk naturforskare
 John Forbes, flera personer
 John Forbes (seglare) (född 1970), australisk seglare
 John Forbes (poet) (1950–1998), australisk poet
 John Forbes (predikant) (1570–1634), skotsk kalvinistisk teolog och predikant
 John Forbes (teolog)  (1593–1648), skotsk teolog
 Mary Forbes (1883–1974), brittisk-amerikansk skådespelare
 Michelle Forbes (född 1965), amerikansk skådespelare
 Patrick Forbes, flera persoer
 Patrick Forbes (biskop av Aberdeen) (1564–1635), skotsk kyrkoman
 Patrick Forbes (biskop av Caithness)   (1611–1680), skotsk kyrkoman
 Ralph Forbes (1904–1951), brittisk skådespelare
 Randy Forbes (född 1952), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Virginia
 Sashalee Forbes (född 1996), amerikansk kortdistanslöpare

Personer medförnamnet Forbes
 Forbes Burnham (1923–1985), guyansk politiker

Skotska efternamn